Wugong es el nombre de varias localizaciones administrativas en China.
Wugong 武功镇: Es un Condado de la Provincia de Shaanxi.
Ciudad Wugong [ 五公镇 ] ,locatizada en el Condado Raoyang, Hebei.
Municipio de Wugong  [武功乡] ,localizada en  Wugang, Henan.
Municipalidiad de Wugong [武功乡] ,localizada en el Condado de Yining, Región autónoma uyghur Xinjiang.